Comberg ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Comberg (1947–2016), deutscher Ingenieurwissenschaftler
 Gustav Comberg (1910–1984), deutscher Agrarwissenschaftler und Züchtungsforscher
 Wilhelm Comberg (1885–1958), deutscher Augenarzt und Hochschullehrer